ALMS peut faire référence à :
 American Le Mans Series, un championnat automobile nord-américain d'endurance créé en 1999 et disparu en 2013 ;
 Asian Le Mans Series, un championnat automobile asiatique d'endurance créé en 2009.